

Cinema 
 Sex Crimes - Giochi pericolosi (Wild Things) – film del 1998 diretto da John McNaughton

Musica 
 Wild Things – EP dei The Creatures del 1981
 Wild Things – singolo di Alessia Cara del 2016
 Wild Things – album dei Ladyhawke del 2016